José Roca puede estar refiriéndose a:

 José Luis Roca (1848-1924), periodista y político español.
 José Roca y Roca (n. 1934), empresario y político español.